Кубок Ирана по футболу 2009/2010 годов — 23-й розыгрыш Кубка Ирана по футболу.

Первая стадия 
На первой стадии принимало участие 97 клубов из низших лиг, которые в трёх раундах определили 16 участников второй стадии турнира.

Вторая стадия 
На второй стадии к 16-ти прошедшим командам присоединились 18 клубов Про-лиги.

Дополнительный раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте rsssf.com

2009/10
Спорт в Иране в 2009 году
Спорт в Иране в 2010 году
Иран
Иран